Wilhelm His kan syfta på:

* Wilhelm His (1831–1904), schweizisk anatom
 Wilhelm His (1863–1934), tysk invärtesmedicinare